Salmo – ciascuno dei componimenti contenuti nel Libro dei Salmi, uno dei libri della Bibbia
 Salmo – canto o inno di carattere religioso 
 Salmo – genere di pesci appartenenti alla famiglia Salmonidae di cui fanno parte la trota ed il salmone
 Salmo – villaggio della Columbia Britannica (Canada)
 Salmo – rapper italiano

Altri progetti